Il singolare dell'International Tennis Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Todd Woodbridge era il detentore del titolo.

Jason Stoltenberg ha battuto in finale Chris Woodruff 7-6 (7-4), 2-6, 7-5.

Teste di serie

  Mark Woodforde (secondo turno)
  Todd Woodbridge (secondo turno)
  Magnus Gustafsson (semifinali)
  Javier Frana (semifinali)

 Karim Alami (primo turno) 
 Félix Mantilla (secondo turno) 
 Jason Stoltenberg (campione) 
 Fernando Meligeni (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

International Tennis Championships 1996
ATP Tour 1996